Miejscowości w USA:
 Stambaugh – miasto w stanie Michigan, w hrabstwie Iron
Gminy w USA:
 Stambaugh (ang. Stambaugh Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Iron